VCX () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 206 амінокислот, а молекулярна маса — 22 289.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки